

Anno 
 428 o 428 a.C.

Codici 
 428 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Reedy Creek, nel Queensland, in Australia

Matematica 
 428 – numero